Walter Elliot ou Elliott peut faire référence à : 

Walter Elliot (1803–1887), fonctionnaire indien écossais et naturaliste
Walter Elliot (1888–1958), député britannique
  (1910–1988), député britannique
  (1903–1984), monteur son américain
  (1842–1928), prêtre catholique américain
  (1914–1979), chirurgien général canadien
  (1933–2020), homme politique ontarien

Personnage
 Baronet Walter Elliot, un personnage fictif du roman de 1817 de Jane Austen Persuasion

Voir aussi
 , à Terre-Neuve, Canada